Ла Пуерта има више значења:

 Ла Пуерта, Гранхас Карињан (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Пуерта (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пуерта (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пуерта (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пуерта (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пуерта (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пуерта, Ла Пуерта де Терерос (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пуерта (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пуерта, Анексо Сан Мигел дел Банко (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пуерта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пуерта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пуерта (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пуерта (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пуерта (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пуерта (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пуерта (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пуерта (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пуерта (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пуерта (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пуерта (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пуерта (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пуерта, Ентрада а Аргвељо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пуерта (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пуерта (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пуерта (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пуерта (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пуерта (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пуерта, Лас Бугамбилијас (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пуерта (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта (Истапан дел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Пуерта (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пуерта, Ла Пуерта де Тепустепек (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пуерта (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пуерта (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пуерта, Ла Гитара (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пуерта (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пуерта (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пуерта (Доминго Аренас), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пуерта, Ла Пуерта Вијеха (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пуерта (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пуерта (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пуерта (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пуерта (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пуерта, Ла Лома (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пуерта (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пуерта (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пуерта, Ел Пуертон (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пуерта (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пуерта (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пуерта (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пуерта (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пуерта (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пуерта (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пуерта, Зоило Торес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пуерта, Иларио Валдез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пуерта, Хосе Ернандез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пуерта (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пуерта (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуерта (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуерта (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуерта (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуерта (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуерта (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуерта (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику